La , minuscolo , è una lettera dell'alfabeto cirillico, usata nella versione modificata per la lingua ciuvascia.

Viene generalmente traslitterata con ö.

Altri progetti 

Lettere dell'alfabeto cirillico